Сезон 2016 года — 21-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 19-й подряд, в котором команда приняла участие в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

Первым матчем нового сезона для борисовчан стал поединок за Суперкубок Беларуси против солигорского Шахтёра. Выиграв со счётом 2:1, БАТЭ стал шестикратным обладателем трофея.

Весной команда продолжила участие в розыгрыше Кубка Беларуси 2015/16. В 1/4 финала дважды был обыгран ФК Слуцк. В полуфинале лишь за счёт гостевого гола БАТЭ переиграл новополоцкий Нафтан. В финальном матче, прошедшем в Бресте, борисовчане в серии пенальти уступили жодинскому Торпедо-БелАЗ.

В середине июля БАТЭ в двенадцатый раз стартовал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Cоперником борисовчан по второму квалификационному раунду стал чемпион Финляндии СИК. Победив в домашнем матче, «жёлто-синие» добились выездной ничьи и пробились в третий раунд.

Состав и статистика игроков

Форма 
Форма команде предоставлена техническим партнером клуба — испанской компанией Joma. Титульный спонсор — белорусская страховая компания «Белгосстрах», название и логотип которой нанесены на майки игроков.

Презентация комплектов игровой формы для сезона-2016 прошла на встрече команды с болельщиками 31 марта в Борисове. Основной комплект формы: жёлтые майки и трусы и логотип спонсора синего цвета. Также имеются синие вставки на плечах и синий воротник. Гостевой комплект — аналогичный домашнему, но синий с жёлтыми элементами. Логотип и название спонсора — жёлтого цвета. На левом плече обеих маек расположен логотип нового премиум-спонсора клуба — торговой сети Евроопт. На обратной стороне игровых маек размещено название партнёра клуба, компании Herbalife.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Хронология сезона 
 19 января 2016 — Команда провела первую тренировку в сезоне 2016 года.
 25 января 2016 — ФК БАТЭ отправился на первый подготовительный сбор в Турцию.
 2 февраля 2016 — Первым новобранцем клуба в сезоне стал сербский полузащитник Мирко Иванич.
 23 февраля 2016 — После просмотра на 2-х сборах, контракт с БАТЭ подписал эстонский защитник Артур Пикк.

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2016

Кубок Беларуси 2015/2016 
См. также: Кубок Беларуси 2015/16

Борьба за Кубок Беларуси 2015/2016 началась летом 2015 года. Борисовчане стартовали со стадии 1/16 финала и, преодолев в двухматчевых противостояниях сопротивление шкловского «Спартака» и микашевичского «Гранита», вышли в весеннюю часть розыгрыша.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала 
В четвертьфинале жеребьёвка определила в соперники БАТЭ футбольный клуб Слуцк. Победив в обоих матчах, борисовчане уверенно шагнули в полуфинал.

Полуфинал

Финал 
См. также: Финал Кубка Белоруссии по футболу 2016

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2016

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2016/17

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2016/17

Квалификация 
'Плей-офф

Кубок Беларуси 2016/2017 
См. также: Кубок Беларуси 2016/17

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК «Минск». Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2017.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Статистика по турнирам

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Примечания

Ссылки 

2016
БАТЭ